Base Patriot Hills puede referirse a:

 Base Teniente Arturo Parodi Alister;
 Campamento Base Patriot Hills.